Patricia A. McKillip (1948-2022), romancière américaine ;
 Carly McKillip (1989-), actrice et musicienne canadienne ;
 Britt McKillip (1991-), actrice et musicienne canadienne, sœur de Carly ;

Homonymie de patronyme